Serantes steht für:

 Serantes (Tapia de Casariego), ein Parroquia in Tapia de Casariego, Asturien, Spanien

Serantes ist der Familienname folgender Personen:

 Enrique Pérez Serantes (1883–1968), kubanischer Geistlicher und Erzbischof von Santiago de Cuba
 Leopoldo Serantes (1962–2021), philippinischer Boxer